Gendre peut désigner :

Patronyme 

  (1946-), photographe suisse ;
 Jérôme Gendre (1977-2020), joueur de rugby à XV français ;
 François Georges Gendre (1875-1939), général de brigade français ;
 Louis Gendre (1921-2015), acteur français ;
 Raymond Gendre (1840-1917), homme politique français.
Patronyme français